

Fumetti 
 Arcangelo – nome in codice di Angelo, personaggio degli X-Men

Geografia 
 Grecia
 Arcangelo – piccola isola disabitata del Dodecaneso, nel comune di Lero
 Arcangelo – ex comune, ora parte del comune di Rodi
 Russia
 Arcangelo – città capoluogo dell'oblast' di Arcangelo
 Stati Uniti d'America
 Nuova Arcangelo – antico nome di Sitka, città dell'Alaska

Onomastica 
 Arcangelo – nome proprio di persona maschile

Religione 
 Arcangelo – tipo di angelo
 San Michele Arcangelo –  primo principe e guerriero fra gli arcangeli
 San Gabriele Arcangelo
 San Raffaele Arcangelo

Pagine correlate 
 Archangel'sk
 Archangel
 Arcangeli
 Sette arcangeli